Gestrich ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gestrich (* 1952), deutscher Historiker
 Christof Gestrich (1940–2018), deutscher evangelischer Theologe
 Hans Gestrich (1895–1943), deutscher Ökonom
 Helmut Gestrich (1931–2009), deutscher Politiker